

Persone
 Agostino Ferrari Toniolo – vescovo cattolico italiano
 Antonio Renato Toniolo – geografo italiano
 Deborah Toniolo – maratoneta italiana
 Edoardo Toniolo – attore italiano
 Giuseppe Toniolo – economista e sociologo italiano
 Ivano Toniolo - terrorista di Ordine Nuovo
 Ilaria Toniolo – calciatrice italiana
 Leopoldo Toniolo – pittore italiano
 Melita Toniolo – showgirl, modella, attrice, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana

Altro
 Teatro Toniolo – teatro di Mestre, comune di Venezia
 Toniolo Milano – denominazione fino al 2015 del Milano Calcio a 5, squadra di calcio a 5 italiana di Milano